Gaspe bezeichnet

 eine Stadt im Südosten des kanadischen Québec, siehe Gaspé
 ein Volumenmaß, siehe Gaspe (Einheit)
 Philippe Aubert de Gaspé, (1786 Québec – 1871) neufranzösischer Autor